«Рудар» () — назва спортивних клубів у південно-слов'янських країнах.

 Рудар (Веленє) — словенський футбольний клуб
 Рудар (Какань) — боснійський футбольний клуб
 Рудар (Костолац) — сербський футбольний клуб
 Рудар (Плєвля) — чорногорський футбольний клуб
 Рудар (Прієдор) — боснійський футбольний клуб
 Рудар (Пробиштип) — македонський футбольний клуб
 Рудар (Углєвик) — боснійський футбольний клуб